Милито (Milito):
 Милито, Габриэль (род. в 1980 году) — аргентинский футболист, брат Диего Милито.
 Милито, Диего (род. в 1979 году) — аргентинский футболист, брат Габриэля Милито.